Шпринг () — многозначный термин.

 Шпринг — трос, заведённый в скобу станового якоря или взятый за якорь-цепь, другим концом проведённый на корму, для удержания корабля (судна) в заданном положении. 
 Шпринг (приток Мильца) — река в Германии, в земле Тюрингия.

 Шпринг (музыкант) — немецкий скрипач и композитор первой половины XIX века.
 Шпринг, Антон Фридрих (1814—1872) — бельгийский ботаник немецкого происхождения, миколог, доктор медицины, профессор физиологии и патологии.

См. также 
 Spring

Примечания